HHH kan have flere betydninger, heriblandt:

 Hash House Harriers - en stribe løbeklubber
 Hubert H. Humphrey (1911-1978) - amerikansk vicepræsident
 Herman Webster Mudgett (alias Dr. Henry Howard Holmes, "HHH") - amerikansk seriemorder
 Hans-Hermann Hoppe - tyskfødt filosof
 Henrik H. Hansen - dansk fodboldspiller
 Paul Michael Levesque (alias Triple H) - amerikansk wrestler